Leonhardsberg heißen folgende geographische Objekte:

 Leonhardsberg (Tamsweg) (1523 m), Vorberg des Schwarzenbergs im Murtal bei Tamsweg, Lungau, Land Salzburg (mit Leonhardkirche)
 Leonhardsberg (Murau) (ca. 910 m), Vorberg der Frauenalpe im Murtal bei Murau, Obersteiermark (mit Leonhardkirche und Burg Grünfels)

Siehe auch: 
 Leonhardiberg